Николай Миронович Французов (1920, Петроград — 1969, Ленинград) — советский учёный и инженер, лауреат Ленинской премии.

Биография 

В 1938—1941 и 1946—1949 учился в Ленинградском политехническом институте. С июня 1941 по август 1946 года служил в РККА. В июне 1942 года окончил ускоренный курс Артиллерийской академии. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском, Западном и 2-м Белорусском фронтах.

В 1950—1956 на партийной работе: секретарь парткома ЛПИ, 2-й и 1-й секретарь Выборгского РК, зав. отделом оборонной промышленности Ленинградского обкома. Делегат XX съезда КПСС (1956).

С июля 1956 года на научно-преподавательской работе в ЛПИ: старший преподаватель, доцент кафедры информационных и управляющих систем, с 1959 года декан радиофизического факультета. Заместитель главного конструктора АСУ «Кварц». Кандидат технических наук (1959).

Скоропостижно умер 10 июля 1969 года.

Награды и премии 
Ленинская премия 1959 года — за создание информационной спутниковой системы.

Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, «Знак Почёта».

Источники 
 http://www.nashpolytech.ru/index.php?id=63
 Тарасов, В. С. Фронтовик Николай Миронович Французов  / В. С. Тарасов. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,98МБ). // Политехник: Издание Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. — Ленинград, 1996. — № 1(3152).
 Фото http://kik-sssr.ru/Kvarc_-_Temp_memory.htm

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны